Ивангоро́дское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Кингисеппского района Ленинградской области. Административный центр — город Ивангород.

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 81-ОЗ от 28 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Ивангородское городское поселение, в его состав вошла территория города Ивангород и 2 населённых пункта бывшей Большелуцкой волости.

География 
Поселение расположено в западной части района.

По территории поселения проходит автодорога  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией).

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 25 км.

Население 

Национальный состав Ивангородского городского поселения по данным переписи населения 2010 года.

Состав городского поселения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт администрации МО

Муниципальные образования Кингисеппского района
Городские поселения Ленинградской области